Airton Amorim de Macedo (Maceió, 8 de setembro de 1921) é um compositor de música popular brasileira, discotecário e programador.

Compositores de Alagoas
Naturais de Maceió
Programadores do Brasil